Сентя́брь ( — семь) — девятый месяц григорианского календаря, один из четырёх григорианских месяцев с  днями. Сентябрь — начало осени в северном полушарии Земли и начало весны в южном.

Название получил от  — семь, так как был седьмым месяцем староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта. В Древней Руси сентябрь первоначально также был седьмым, а в Русском государстве с XV века по 1700 год — первым месяцем в году.

Праславяне называли месяц сентябрь *versьnь (ср. ; ; ), от названия растения вереска (*versъ), которое цветёт в летне-осенний период.

В современную эпоху до 16 сентября по григорианскому календарю солнце стоит в созвездии Льва, с 16 сентября — в созвездии Девы (по другим данным — 17 сентября).

Статистика и описание 

В Центральной России сентябрь в целом ещё сохраняет летние черты, однако среднемесячные температуры дают значительное снижение. Средняя температура сентября в Подмосковье +11 °С (для сравнения, в августе +16 °С). В третьей декаде месяца, после дня осеннего равноденствия, активно начинают желтеть листья, что связано с резким уменьшением интенсивности и длительности солнечного излучения. Осадки выпадают в основном в виде дождя, редко в конце месяца бывает мокрый снег.

В сентябре часты возвраты тепла до +20..+25 °C днём. Одно из таких потеплений — «бабье лето», которое приходится на вторую половину месяца.

Памятные даты 
 1 сентября 1939 года — нацистская Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны.
 2 сентября 1945 года — День окончания Второй мировой войны.
 8 сентября — День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год).
 11 сентября — День патриота в США.
 21 сентября — День воинской славы России. День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над войсками темника Мамая в Куликовской битве (1380 год).
 Вторая суббота сентября — День Амги-Слободы. В 1652 году было основана Амга-Слобода.

Международные дни 
 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом.
 2-е воскресенье — Международный день памяти жертв фашизма. Учреждён ООН в 1962 году.
 10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств.
 26 сентября
 Всемирный день контрацепции.
 Европейский день языков.

Праздники

Международные 
 3-й вторник — Международный день мира, установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 30 ноября 1981 года. В дальнейшем перенесён на 21 сентября.
 256 день года (12 или 13 сентября) — День программиста.
 19 сентября — Международный пиратский день.
 последнее воскресенье — Международный день глухих.
 30 сентября — Международный день переводчика (учреждён Международной федерацией переводчиков в 1991 году).
 один из дней последней недели сентября — Всемирный день моря — один из международных дней, отмечаемых в системе ООН.

Российские 
 1 сентября — День знаний.
 11 сентября — День специалиста органов воспитательной работы.
 1-е воскресенье — День работников нефтяной и газовой промышленности.
 2-е воскресенье — День танкиста.
 3-е воскресенье — День работников леса, День тюркской письменности и культуры.
 4-е воскресенье — День машиностроителя.

Русские народные 

 11 сентября — Головосек.
 14 сентября — Семён Летопроводец.
 21 сентября — Осенины.
 27 сентября — Воздвиженье.

Религиозные 
 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
 27 сентября — Воздвижение Креста Господня

Национальные 
 9 сентября — День независимости Республики Таджикистан
 1-е воскресенье: Австралия, Новая Зеландия — День Отца
 16 сентября — День независимости Мексики
 Украина — День изобретателя и рационализатора (3 суббота сентября)
 Белоруссия — День белорусской письменности (первое воскресенье сентября)
 3-е воскресенье: Казахстан — День казахского языка

Русские поговорки и приметы 
 Гром в сентябре предвещает тёплую осень.
 Много желудей в сентябре на дубу — к лютой зиме.
 В сентябре если паутина стелется по растениям — к теплу.

См. также

Примечания

Ссылки 
 
  Статья Витковского В. В.

 
Григорианский календарь